Григорчу́к — українське прізвище. Патронім, утворений від чоловічого імені Григорій. 

Відомі носії:
 Григорчук Ігор Леонідович (1963) — український футбольний функціонер.
 Григорчук Лідія Михайлівна (1926) — український мовознавець та мистецтвознавець.
 Григорчук Петро Семенович (1941) — історик, краєзнавець, кандидат історичних наук, професор.
 Григорчук Роман Йосипович (1965) — український футбольний тренер.
 Григорчук Ростислав Іванович (1953) — український математик.

Українські прізвища
Прізвища на -ук